Мануэл Алмейда:
 Алмейда, Мануэл де (1580—1646) — португальский иезуит.
 Алмейда, Мануэл Антониу ди (1830—1861) — бразильский писатель, журналист, колумнист, литературный критик, редактор, педагог. Президент Бразильской академии литературы.